Bankova může být

 Bankova – ulice v Kyjevě u budovy Úřadu prezidenta Ukrajiny, na Ukrajině užíváno také v tisku v souvislosti s politikou
 Bankova (Lotyšsko) – vesnice v Lotyšsku
 Bankova (Slovensko) – část slovenské obce Kamenná Poruba v okrese Vranov nad Topľou